Aucher kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy
 Pierre Martin Remi Aucher-Eloy

Robotskapade auktorsförkortningar